Der Katzensteg – film del 1915 diretto da Max Mack
Der Katzensteg – film del 1927 diretto da Gerhard Lamprecht
Der Katzensteg – film del 1937 diretto da Fritz Peter Buch
Der Katzensteg – tv movie del 1975 diretto da Peter Meincke